Fopp steht für:

 Fopp (EP), Extended Play der US-amerikanischen Band Soundgarden

Fopp ist der Familienname folgender Personen:

 Kunigunda Fopp (1868–1909), Schweizer Hauswirtschaftslehrerin und Förderin der Mädchenbildung im Kanton Thurgau
 Leonhard Fopp (* 1948), Schweizer Unternehmensberater